Брайан Эдуардо Гарника Кортес (; 27 мая 1996, Несауалькойотль, Мексика) — мексиканский футболист, полузащитник клуба «Атлас».

Клубная карьера 
Гарника — воспитанник клуба «Атлас». 1 октября 2015 года в матче против «Крус Асуль» он дебютировал в мексиканской Примере. 29 января 2017 года в поединке против «Монаркас Морелия» Брайан забил свой первый гол за «Атлас».

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway 
 Профиль на sports.ru

Футболисты Мексики
Игроки ФК «Атлас»